Четрдесет пето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1947/48. године.

Преглед 
Играло је укупно седамнаест клубова, ФК Чепел је освојио првенство, што му је била трећа титула. Чепел је освојио титулу испред ФК Вашаша и ФК Ференцвароша.

Из лиге су испали ФК Солнок МАВ и ФК Дебрецин ВСЦ а ФК МОГИРТ (-{MOGÜRT}-) се повукао из такмичења одмах после прве полусезоне играња, одиграо је само четрнаест утакмица од могућих тридесет две.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1947/48.
Фудбал у 1947.
Фудбал у 1948.